Out of Control steht für:
 auf deutsch „Außer Kontrolle“
 Out of Control (Konzept), Demonstrationskonzept

 Out of Control, Album (1963) von The Turtles als The Crossfires
 Out of Control (Album), Album (1980) von Peter Criss
 Out of Control, Album (1993) von Ted Nugent
 Out of Control, Album (2000) von Anti-Nowhere League

 Out of Control, Single (1998) aus Bridges to Babylon der Rolling Stones
 Out of Control, Titel (1980) auf Boy (Album) von U2

 Out of Control, Film (1985) von Fred Weintraub
 Out of Control (Film), deutsch-chinesischer Film (2017)